«Биби́ Фрикоте́н» () — французская кинокомедия 1951 года. Фильм основан на  комиксе , созданном в 1924 году. Режиссёр . Эпизодическую роль спасателя в бассейне исполнил Луи де Фюнес.

Сюжет 

Биби Фрикотен пытается найти сокровища предков своей подруги Катрин. После множества приключений, преодолев тысячу преград, созданных на его пути дядей и тётей девушки, Фрикотен всё-таки находит сокровище в музее.

В ролях 
  — Биби Фрикотен, молодой искатель приключений
 Луи де Фюнес — спасатель в бассейне
 Колетт Дарфей — провидица мадам Сьюзи Фатма
 Николь Фрэнсис — Катрин, подруга Биби Фрикотена
 Александр Рино — месье Тартазан, фокусник и дядя Катрин
 Поль Деманж — куратор музея
 Ив Робер  — Антуан Гардон, детектив и  прядильщик на фабрике Passe Partout
 Милли Матис —  мадам Тартазан, тетя Кэтрин
 Жак Фамери — репортёр
 Жак Дюфильо — одноногий дядюшка
 Лукас Гриду —  налоговый инспектор
 Рене Флюэ — трактирщик
 Гил Видаль — посетитель ресторана
 Лор Пайетт — галантерейщик, продавец матрасов
 Франк Морис — торговец на барахолке
 Жан-Пьер Моки  — Пьер

Производство 
Работа над фильмом началась в 1949 году. Адаптировать приключения персонажа взялись сценаристы  и , которые уже работали вместе (в частности, над оригинальным комиксом). Художественным директором картины стала Адриенна де Вилье. Премьера изначально была запланирована на 3 апреля 1950 года, но состоялась только 12 апреля 1951 года. 19 апреля еженедельный журнал  поместил фотографию Мориса Баке в образе Биби Фрикотена на обложку.

Восприятие 
Критики встретили фильм доброжелательно, чему способствовала популярность первоисточника. Однако впоследствии картина не завоевала популярность: так на агрегаторе IMDb по состоянию на 2022 год она имеет рейтинг 4,8/10 на основе всего 50 пользовательских оценок. Пользователь AlloCiné так отозвался о «Биби Фрикотене»: Я не сомневаюсь, что фильм следует сюжетам комикса «Биби Фрикотен», но тогда перенос на киноэкран находится на грани полной катастрофы. Ужасает полное отсутствие сюжета. Вроде всё в порядке: темп быстрый, ужасно быстрый, но сценария, строго говоря, нет. Фильм начинается внезапно, настолько, что мы не знаем, кто есть кто, кто что делает, что происходит и почему. Ответы в фильме так и не будут даны!

Схожи оценки кинокритика Джеймса Трэверса, основателя и автора сайта FrenchFilms.org, сетующего на то, что у французского кинематографа долгая и бесславная история адаптации комиксов. Однако Трэверс отмечает игру главного актёра: «Баке придаёт фильму заметный комизм, и в некоторых сценах он неотразимо смешон. Эпизод в ресторане […] вполне мог быть написан для Бастера Китона в период его расцвета».

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1951 года
Экранизации комиксов
Экранизации комиксов Франции